Acute otitis media Een vorm van middenoorontsteking
Age of Mythology Real-time Strategiespel
Aircraft Operations Manual Handboek voor vliegtuigen
Amsterdamsche Omnibus Maatschappij (1872-1900) Een voorloper van het vervoerbedrijf GVB
Amsterdams Openbaar Vervoer Museum (Stichting) (1987-2010) Organisatie die oude trams verzamelde, restaureerde en exploiteerde
Order of Australia
Azoxymethaan Een neurotoxine